Willem I der Nederlanden (1772-1843), koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg (1815-1840), prins van Oranje-Nassau
 Willem II der Nederlanden (1792-1849), koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg (1840-1849), prins van Oranje-Nassau
 Willem III der Nederlanden (1817-1890), koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg (1849-1890), prins van Oranje-Nassau
 Willem der Nederlanden (1833-1834), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, oudste zoon van prins Frederik der Nederlanden (1797-1881) en prinses Louise van Pruisen, in het kinderbed overleden
 Willem der Nederlanden (1840-1879), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, sinds 17 maart 1849 Prins van Oranje en troonopvolger van Nederland
 Willem-Alexander der Nederlanden (1967), koning der Nederlanden (2013), prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg

Zie ook 
 Willem van Nassau (doorverwijspagina)
 Willem van Oranje (doorverwijspagina)
 Willem van Oranje-Nassau (doorverwijspagina)